Oberstadt bezeichnet:
in Abgrenzung zur Unterstadt einen höher gelegenen Stadtteil oder eine Stadterweiterung, vgl. Stadtmorphologie

Ortsnamen:
Oberstadt, eine Gemeinde im Landkreis Hildburghausen in Thüringen
 Oberstadt (Bregenz), Stadtteil von Bregenz, Vorarlberg
Oberstadt (Dohna), Stadtteil von Dohna, Sachsen, siehe Altstadt (Dohna)
Mainz-Oberstadt, Stadtteil von Mainz
Imst-Oberstadt, Ortsteil von Imst, Tirol
Marburg-Altstadt, Deutschland, siehe Stadtgliederung Marburgs
Luxemburg-Oberstadt, Stadtteil von Luxemburg

Siehe auch:
 Unterstadt